Михаи́л Ива́нович Рыжо́в:
 Рыжов, Михаил Иванович (1889—1939) — советский государственный деятель.
 Рыжов, Михаил Иванович (1922—1988) — Герой Советского Союза.
 Рыжов, Михаил Иванович (1932—?) — советский хоккеист, защитник.